Het ATP-toernooi van Barcelona 2019 (met de officiële naam Barcelona Open Banc Sabadell 2018) werd gespeeld van 22 tot en met 28 april 2019. Er werd gespeeld op gravelbanen van Real Club de Tenis Barcelona in Spanje.

Het toernooi van 2019 trok 92.130 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona